Эстремадура:
 Эстремадура — автономное сообщество на юго-западе Испании.
 «Эстремадура» — испанский футбольный клуб, существовавший с 1924 по 2010 годы.
 «Эстремадура» — испанский футбольный клуб, существующий с 2007 года.